Diese Liste enthält alle Spiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft der Männer, die von der FPF als offizielle Länderspiele anerkannt werden. Die Nummerierung der Spiele ist identisch mit jener in der verbandseigenen Liste. Widersprechen sich die Angaben des portugiesischen Verbandes mit jenen der FIFA oder denen anderer in den Weblinks angegebenen Quellen, wird in einer Fußnote darauf hingewiesen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 n.GG. = nach Golden Goal
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der portugiesischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der portugiesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

1921 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Portugal ist die bisher einzige europäische Mannschaft, die gegen Mosambik (1998) gespielt hat und war erster europäischer Länderspielgegner für Angola (1989) sowie Argentinien (1928) und erster von der FIFA anerkannter europäischer Gegner von Südafrika (1953). Nordkorea musste gegen Portugal seine höchste Niederlage hinnehmen.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Liste der Länderspiele Portugals nach der Zählung des portugiesischen Fußballverbandes FPF
 Länderspiele der portugiesischen Nationalmannschaft auf FIFA.com
 RSSSF-Liste der Länderspiele Portugals
 Länderspiele der portugiesischen Nationalmannschaft in den World Football Elo Ratings
 

Portugal
!Landerspiele